Хохлово — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.

Входит в состав Городищенского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Брусенское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Брусенский сельсовет.

Расстояние до районного центра Нюксеницы по автодороге — 69 км, до центра муниципального образования Городищны по прямой — 23 км. Ближайшие населённые пункты — Монастыриха, Пустыня, Брусенец.

По переписи 2002 года население — 21 человек (8 мужчин, 13 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Хохлово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Нюксенского района